Црквица, насеље у Србији
 Црквице (Зеница) (некада погрешно названо Црквица), градско насеље у Зеници у Босни и Херцеговини
 Црквица Светог Илије на Градини, црква Епархије жичке СПЦ у Србији
 Црква свете Марине у Доиновићима (названа и Црквица свете Марине), средњовековна црква у Србији